Theresienstadt (stad) (Tsjechisch: Terezín), stad in okres Litoměřice, Noord-Tsjechië
 Concentratiekamp Theresienstadt (Tsjechisch: Terezín), vesting en concentratiekamp Theresienstadt 
 Terezín (okres Hodonín), gemeente in okres Hodonín, Zuidoost-Tsjechië